Eugenius van Savoye (1663-1736)
 Eugenio van Savoye (1906-1996)